

Май 
 8 мая — Иоанн II, Папа Римский (533—535).

Июнь 
 5 июня — Епифаний, константинопольский патриарх (520—535), святитель.
 Роман Реймсский, епископ Реймса (533—535), католический святой.

Дата смерти неизвестна или требует уточнения 
 Амаласунта, королева-регентша (526—534) при Аталарихе, своём сыне, малолетнем наследнике короля остготов Теодориха Великого.
 Донат из Юры, отшельник из Юры, святой Католической церкви.
 Мейрхион Гул, последний король единого Регеда (490—535).

0535
Умершие в 535 году